Принце́са — правителька, жінка-монарх, донька або жінка з монаршої родини. Шляхетний спадковий титул у деяких європейських країнах. Відповідник чоловічого роду — принц.

Твори 
 «Примхлива принцеса» — радянський мальований мультфільм за мотивами казок братів Грімм.
 «Принцеса і Жаба» — 49-й повнометражний анімаційний фільм, представлений студією Волта Діснея.
 «Принцеса-лебідь» — мультфільм, випущений у 1994 році за мотивами балету «Лебедине озеро».
 «Принцеса Марса» — фантастичний фільм 2009 р. американської незалежної студії The Asylum.
 «Принцеса-наречена» — романтичний фільм режисера Роба Райнера за мотивами однойменного роману американського письменника Вільяма Голдмана.
 «Принцеса цирку» — оперета угорського композитора Імре Кальмана

Персонажі 
 Принцеса Піч, або спрощено Піч — персик) — персонаж відеоігор, створений  для компанії Nintendo.

Географічні об'єкти 
 Водоспад Прінцес — водоспад у гірській системі Аппалачі біля міста Гамільтон у Канаді.

Інше 
 «Принцеса Дніпра» — український річковий круїзний чотирипалубний теплохід.
 Tsukihime (Місячна принцеса) — японська ероге гра у жанрі візуальний роман, створена студією Type-Moon.
 «Принцеса Новий Місяць» — костюмована драма, телесеріали Тайваню, створені новелістом письменником Чіонг Яо.
 Принцеса Укока (Алтайська принцеса, Очи-бала) — назва мумії жінки, знайденої в ході археологічних розкопок на могильнику Ак-Алаха в 1993 році.

Див. також 
 Принц (значення)
 Чорний принц (значення)